Орловский — посёлок в России, в Ростовской области. Административный центр Орловского района и Орловского сельского поселения. С 1962 по 1992 год имел статус посёлка городского типа.

Население —

География 
Посёлок расположен на юго-востоке области в пределах Сальско-Манычской гряды Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, по обеим сторонам балки Двойная (большая часть посёлка — по правой стороне), на высоте 103 метра над уровнем моря.
 Рельеф холмисто-равнинный, имеются овраги. Почвы — чернозёмы южные. Почвообразующие породы — глины и суглинки.
 географическое положение
По автомобильной дороге расстояние до Ростова-на-Дону составляет 250 км, до ближайшего города Пролетарск — 39 км. Близ посёлка проходит региональная автодорога Волгоград — Сальск. Через посёлок проходит железнодорожная ветка Тихорецкая — Волгоград Северо-Кавказской железной дороги.

 Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 9,5 °C, средняя температура самого холодного месяца января — 4,8 °C, самого жаркого месяца июля + 23,5 °C. Расчётная многолетняя норма осадков — 452 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте (норма — 29 мм), наибольшее в июне (48 мм) и декабре (46 мм).

История 
Основан как посёлок при железнодорожной станции Двойная линии Тихорецкая — Царицын Владикавказской железной дороги, построенной в 1896—1898 годах. В 1910 году получен статус станицы. В том же году началось основное заселение, на вновь осваиваемые земли были переброшены казачьи семьи со станиц верхнего Дона: Курмоярской, Кундрюченской, Быстрянской, Луганской, Семикаракорской, Романовской и др. Согласно Алфавитному списку населённых мест области войска Донского 1915 года издания в станице Орловской насчитывалось уже 472 двора, в которых проживало 2097 душ мужского и 2092 души женского пола.
В первые четыре года существования станицы были построены мельницы, маслобойни, кузницы, кожевенный завод, сенники, лесные биржи, три церкви, двенадцать начальных школ, гимназия, восемьдесят пять магазинов.

В марте 1920 года в станице Орловской и прилегающих к ней хуторах окончательно была установлена Советская власть. На базе бывших помещичьих имений большевики организовали коммуны. В ряде населённых пунктов новая власть организовывает товарищества по совместной обработке земли, а в самой станице Орловской — земельное общество «Крестьянский труд».

Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 года население станицы составило 4404 человек, из них великороссов — 3264, украинцев — 1086. На момент переписи станица являлась центром Орловского сельсовета Пролетарского района Сальского округа Северо-Кавказского края.

В 1962 году станица Орловская переименована в посёлок Орловский.

Население

Известные уроженцы, жители 
Сергей Владимирович Павлович (род. 1992, Орловский) — российский боец смешанных боевых искусств.

Никита Олегович Колотиевский (род. 2001, Орловский) — российский футболист, полузащитник клуба «Ростов».

Инфраструктура 
 Экономика
Главное предприятие поселка — ОАО «Корммаш», сельхозмашиностроительный завод. Он был создан на базе Двойнянской МТС (юго-восток Ростовской области) 1 августа 1938 года и носил название «Орловский механический завод». В 1969 году на базе Орловского механического завода создали предприятие «Орловсксельмаш». В 1970-е годы он пережил крупную реконструкцию. И если в 1951 году площадь производственных цехов составляла 1189 м², то на 1 января 1978 года она возросла более, чем в 10 раз и составила 14593 м².

В 1992 году государственное предприятие Орловский завод сельскохозяйственного машиностроения — «Орловсксельмаш» преобразован в ОАО «Корммаш». Сегодня завод специализируется на выпуске сельхозорудий, пользующихся спросом во всей России.

В поселке Орловском проводится ярмарка сельскохозяйственной продукции. Все товары — местного производства: мука Орловской мельницы, её закупают и ростовские хлебокомбинаты; овощи и фрукты; поросята и овцы. Завершается ярмарка — скачками, в которых принимают участие и скакуны знаменитого конного завода Орловского района — «Донской».
 Социальная сфера

Образование 
Учебные заведения:
 Орловский казачий кадетский корпус
 Орловская средняя общеобразовательная школа № 1
 Орловская средняя общеобразовательная школа № 2
 Орловская средняя общеобразовательная школа № 3
 Орловское многопрофильное профессиональное училище № 98
 Орловская школа искусств.

Детские сады:
 № 1 «Березка»
 № 2 "Колосок
 № 11 «Теремок»
 № 12 «Сказка»

Медицина 
В поселке Орловском расположено основное лечебное учреждение МБУЗ «Орловская центральная районная больница» Орловского района Ростовской области. В своей структуре больница имеет поликлинику и стационар на 270 коек, в том числе 100 коек дневного пребывания.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
В поселке Орловском расположена железнодорожная станция Двойная Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги на двухпутной электрифицированной магистрали «Волгоград — Сальск». Через станцию проходят грузовые составы, пассажирские поезда дальнего следования и пригородного сообщения.

Автомобильный транспорт 
В поселке Орловском расположен остановочный пункт ПАО «Донавтовокзал», через который осуществляется междугороднее и внутрирайонное автобусное сообщение с областным центром городом Ростовом-на-Дону, населёнными пунктами Орловского района и других районов Ростовской области.

В поселке имеются внутренние поселковые маршруты автобусов:
 № 1 «Западный микрорайон —Машиносчетная —х. Быстрянский»
 № 2 «Молзавод—Автостанция—х. Быстрянский»
 № 3 «Восточный—Автостанция—СТФ»
 № 4 «Западный микрорайон —Машиносчетная —ОСОШ № 4»
 № 6 «Вокзал—Сказка».

Достопримечательности 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
 Полуостров тюльпанов

Примечания 

Населённые пункты Орловского района (Ростовская область)
Районные центры Ростовской области
Станицы области Войска Донского
Бывшие посёлки городского типа Ростовской области
Переименованные населённые пункты Ростовской области